Thermomyces är ett släkte av svampar. Thermomyces ingår i ordningen Eurotiales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thermomyces